Велі() — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Ахундов Велі Юсуфович Велі Юсуф огли Ахундов (азерб. Vəlİ Yusİf oğlu Axundov; 1 (14) травня 1916(19160514) — 22 серпня 1986) — радянський партійний і державний діяч.
 Велі (Ер) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Велі (Манш) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш.
 Дрвенік Велі (хорв. Drvenik Veliki, італ. Zirona Grande), також вживається назва Дрвенік-Велі — острів в Хорватії, в жупанії Спліт-Далмація.
 Люк Ван Велі (нід. Loek van Wely; 7 жовтня 1972) — нідерландський шахіст, гросмейстер (1993).
 Велі Кавлак(нім. Veli Kavlak, * 3 листопада 1988, Відень) — австрійський футболіст турецького походження, півзахисник клубу «Бешикташ».
 Велі Лампі Велі Лампі (фін. Veli Lampi, * 18 липня 1984, Сейняйокі) — фінський футболіст, захисник клубу ГІК та національної збірної Фінляндії.
 Касумов Велі Айдинович (азерб. Vəli Aydın oğlu Qasımov, * 4 жовтня 1968, Кіровобад) — колишній радянський та азербайджанський футболіст.
 Велі Бек Єдігар Велі Бек Єдігар (Єдігар, азерб. Vəli bəy Yadigar; пол. Veli Bek Jedigar; * 31 жовтня 1897 — † 1971) — російський, азербайджанський та польський військовий.